Osoby o tym nazwisku:
 Anna Morawiec – polska poetka i działaczka społeczna
 Arkadiusz Morawiec – polski literaturoznawca
 Beata Morawiec – polska sędzia
 Jakub Morawiec – polski historyk
 Jan Morawiec – polski polityk, żołnierz podziemia
 Krzysztof Morawiec – polski koszykarz
 Piotr Morawiec – polski muzyk
 Waldemar Morawiec – fikcyjna postać filmów Władysława Pasikowskiego